Натуральне число 50
 50 рік до нашої ери
 50 рік нашої ери